La competizione della categoria pesi mosca leggeri (fino a 48 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

È stato il primo toreno olimpico della categoria dei mosca leggeri o minimosca. 
Il vincitore è stato il venezuelano Francisco "Morochito" Rodríguez, prima medaglia d'oro per il Venezuela. Rodríguez ha sconfitto in finale il coreano Jee Yong-ju nonostante si sia rotto il pollice nell'ultimo round del incontro di finale.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 1